Bruno Gudelj – ex pallamanista croato
 Ivan Gudelj – ex calciatore e allenatore di calcio jugoslavo
 Nebojša Gudelj – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Nemanja Gudelj – calciatore serbo
 Vladimir Gudelj – ex calciatore bosniaco